Buchetbach steht für:

 Buchetbach (Donau), rechter Zufluss der Donau im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Buchetbach (Eigraben), rechter Zufluss des Eigrabens im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Buchetbach oder Riesbach (Klafferbach), rechter Zufluss des Klafferbachs im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich